Pacifisticuffs (с англ. «Пацифизнаручники») — четвёртый студийный альбом шведской авангард-метал-группы Diablo Swing Orchestra. Вышел 8 декабря 2017 года на лейблах Candlelight Records и Spinefarm Records. Для группы Pacifisticuffs стал первым альбомом, записанным с вокалисткой Кристин Эвегорд, которая в 2014 году сменила Аннлуисе Лёгдлунд.

На диске представлено тринадцать композиций, три из которых — «Jigsaw Hustle», «Knucklehugs (Arm Yourself with Love)» и «The Age of Vulture Culture» — стали отдельными синглами. Песня «Jigsaw Hustle» вышла в 2014 году, и в процессе дальнейшей работы над альбомом была полностью перезаписана.

Альбом представляет собой смешение рока и метала с джазом, прогрессивной музыкой и классикой.

Список композиций

Участники записи 
Diablo Swing Orchestra
 Кристин Эвегорд () — вокал, фортепиано
 Даниель Хоканссон () — гитара, вокал
 Понтус Мантефорс () — гитара, синтезатор, звуковые эффекты, вокал
 Андерс Юханссон () — бас
 Йоханнес Бергион () — виолончель, бэк-вокал
 Мартин Исакссон () — труба, бэк-вокал
 Даниель Хедин () — тромбон, бэк-вокал
 Юхан Норбек () — ударные

Технический персонал и оформление
 Роберто Лаги () — продюсирование, сведение
 Якоб Херрманн — звукоинженер
 Себастьян Коволль — обложка

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Альбомы Diablo Swing Orchestra